Мехтиев Мамед Асад оглы () (1911, Шемаха — 1984, Баку) — советский научный деятель, доктор наук, профессор.

Биография

Ранние годы 
Мамед Мехтиев родился в 1911 году в городе Шемаха Бакинской Губернии. В 1918 году, когда ему исполнилось 7 лет его родители стали жертвами погромов в Шемаха. После этого Мамед воспитывался в семье его дяди по отцу, мелкого ремесленника. В 1928 году Мехтиев, окончив среднюю школу, направился учителем в сельскую школу села Топалгасанли Ханларского района. В августе 1930 года Мехтиев поступил на Ветеринарный факультет Всесоюзного Ереванского Зооветеринарного Института и в 1935 году получил диплом о полном высшем образовании. Далее для обучения в аспирантуре Мехтиев направился в Казанский сельскохозяйственный институт имени Максима Горького и девять месяцев проработал в нём ассистент-аспирантом.

Научная деятельность 
В 1935 году в связи с острой нехваткой квалифицированных специалистов М. Мехтиев был отозван и назначен заведующим межрайонной диагностической лаборатории расположенной в Газахском районе. После этого М. Мехтиев заведовал Отделом протозоологии Северо-Кавказской Ветеринарной Научно-исследовательской станции и специализировался на изучении паразитов приносящих большой экономический вред сельскохозяйственной отрасли, изучал методы диагностики пироплазмидозы домашних животных, а также усвоил методы борьбы с клещевыми паразитами с использованием мышьячных препаратов. М. Мехтиев является автором многих научно-практических работ и публикаций связанных с внедрением трипофлавина в качестве лечебного препарата в Северо-Кавказской зоне. В 1937 году М. Мехтиев под руководством известных деятелей наук Н. П. Рухлядева и Г. В. Домрачева защитил кандидатскую диссертацию в Казани. После этого вернувшись на родину М. Мехтиев продолжил свою научно-преподавательскую деятельность в Азербайджанском сельскохозяйственном институте и вскоре был назначен заведующим кафедрой терапии и патологии.

Великая Отечественная война 
С началом войны Мамед Асадович Мехтиев, как и многие другие деятели науки, направился на фронт.

Послевоенная жизнь 
В 1946 году Мамед Мехтиев вновь вернулся в свой родной институт из Иркутского подразделения Сибирского военного округа, где дослужил до звания капитана ВС СССР. С 1946 по 1962 год он вновь работал в Азербайджанском Сельскохозяйственном Институте, в начале заведующим кафедры терапии и патологии, затем деканом факультета, а с 1954 по 1962 год являлся его ректором. Под его руководством и по его инициативе был открыт новый факультет гидромелиорации и экономики, в институте были проведены основательные реформы, построены и открыты новые лаборатории. Переехав в Баку М. Мехтиев до конца своих дней проработал в институте физиологии академии наук Азербайджана. И здесь М. Мехтиев продолжил свою научно-исследовательскую деятельность став руководителем лаборатории физиологически активных веществ. В 1976—1980 годах под руководством М. Мехтиева были изучены эффекты воздействия радиации на полученные в лабораторных условиях природные и синтетические препараты. В результате были проведены научно-исследовательские работы в ходе которых были изучены воздействия радиации на органические соединения синтезированного на базе Института хлора и органического синтеза селена. Учитывая важность проделываемых работ, решением Президиума Академии Наук был создан отдел радиационной защиты, руководить которым было поручено Мехтиеву. Некоторые препараты созданные в лабораторных условиях под руководством Мехтиева были утверждены авторским свидетельством Научного Комитета Совета министров СССР.

Библиография

Оценки 
Труды М. Мехтиева были высоко оценены. Он неоднократно избирался Депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР от Кировабадского-Багманлярского избирательного округа города Кировабада, ему было присвоенно звание заслуженного научного деятеля АзССР, дважды в 1960 и 1962 годах М. Мехтиев награждался почетными званиями Верховного Совета АзССР. В 1971 году распоряжением Верховного Совета СССР Мехтиев Мамед Асад оглы был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

Примечания 

Преподаватели Казанского государственного аграрного университета
Физиологи СССР
Выпускники Азербайджанского аграрного университета
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР
Протозоологи
Ректоры Азербайджанского государственного аграрного университета